Calta může být:

druh staročeského pečiva – houska, koláč, vánočka, vdolek, případně pečená placka

příjmení osob
Jindřich Calta,  opat kláštera v Louce u Znojma
Kamil Calta (* 1964), český regionální politik
Pavel Calta, vystupující jako Pavel Callta (* 1989), český zpěvák, skladatel a textař
Paxus Calta (* 1957), americký politický aktivista
Vlastimil Calta (* 1956), český fotbalista

Reference